Акбулут () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
 Акбулут, Арда (род. 2001) — турецкий футболист.
 Акбулут, Йылдырым (1935—2021) — турецкий политик, премьер-министр Турции (1989—1991).
 Акбулут, Юсуф (род. 1990) — турецкий футболист.